D64 steht für:
 Dateiendung von disk images beim Commodore 64, siehe Emulator #Images von Datenträgern
 D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e. V., versteht sich als progressiver Think Tank, der die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft begleiten und durch eigene Impulse die politisch Handelnden zu einer besseren Netzpolitik bewegen will.